Алекса́ндр Слю́сарев:
 Слюсарев, Александр Александрович (1944—2010) — советский и российский фотограф, переводчик.
 Слюсарев, Александр Давидович — Георгиевский кавалер; поручик; 13 ноября 1916.
 Слюсарев, Александр Ильич — Георгиевский кавалер; поручик; 21 апреля 1917 (посмертно).